Натуральне число 2065
 2065 рік до нашої ери
 2065 рік нашої ери